Le Club Atlético Central Córdoba est le nom de deux clubs de football en Argentine. Ces deux clubs tirent leur nom d'une référence à la société argentine de transport ferroviaire, la .
 Club Atlético Central Córdoba situé dans la ville de Rosario dans la Province de Santa Fe
 Club Atlético Central Córdoba situé dans la ville de Santiago del Estero dans la province du même nom.